L'équipe Texas Revolution est une franchise américaine de football américain en salle basée à North Little Rock, dans l'Arkansas. L'équipe, créée en 2000, est membre de l'arenafootball2 et joue dans la Alltel Arena. Ils ont successivement porté le nom de Twisters de l'Arkansas (en anglais : Arkansas Twisters, 2000-2009), d'Arkansas Diamonds (2010), d'Allen Wranglers (2011-2012) et enfin Texas Revolution (depuis 2013).

Histoire

Saison par saison

Voir aussi

Articles connexes 
 af2
 Alltel Arena

Lien externe 
 

Franchise Af2
Sport à Little Rock
Club sportif en Arkansas
Football américain en Arkansas